Mischler ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Mischler (* 1997), französischer Leichtathlet
 Brigitte Mischler (* 1992), Schweizer Unihockeyspielerin
 Ernst Mischler (1857–1912), österreichischer Jurist und Statistiker
 Hans Mischler (1911–1988), Schweizer Politiker (SP)
 Martial Mischler (* 1964), französischer Ringer
 Matthias Mischler (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Megan Mischler (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Peter Mischler (1821–1864), deutscher Nationalökonom
 Werner Ernst Mischler (1889–1961), österreichischer Schriftsteller